Coenonympha semilyllus är en fjärilsart som beskrevs av Krulikovski 1908. Coenonympha semilyllus ingår i släktet Coenonympha och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
semilyllus